2449 Kenos – asteroide della fascia principale
 Kenos – prenome maschile
 Kenos – figura della mitologia selknam
 Kenos – centro abitato della Lituania  
 Kenos – centro abitato della Romania
 Kenos – aggettivo della lingua greca da cui deriva il concetto di Kenosis